ТХТ — многозначная аббревиатура:
 ТХТ — трихлорид титана
 ТХТ — тетрахлорид титана
 ТХТ — Театрально-художественный техникум (ныне: Театральный художественно-технический колледж)
 ТХТ — термохимиотерапия

См. также 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей